Laholm steht für:
 Laholm, Ort (tätort) in der schwedischen Provinz Hallands län
 Laholm (Gemeinde), Gemeinde (kommun) in der schwedischen Provinz Hallands län

Laholm ist der Familienname folgender Personen:
 Eyvind Laholm (1894–1958), US-amerikanischer Opernsänger (Tenor)